Anders Johansen puede referirse a: 

 Anders Johansen (18 de febrero de 1977), físico y astrónomo danés.
 Anders Johansen (28 de marzo de 1929-23 de diciembre de 2015), político noruego.
 Per Anders Johansen (1 de noviembre de 1965), periodista noruego.